Gutenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Gutenbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs in Oberhausen an der Appel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Gutenbach (Schwarzer Kocher) oder Langertbach, linker Zufluss des Schwarzen Kochers bei Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gutenbach (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach bei Dorfgütingen, Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Gutenbach (Tumbach), rechter Zufluss des Tumbachs bei Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gutenbach (Wildebach), rechter Zufluss des Wildebachs in Salchendorf, Gemeinde Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gutenbach (Wuenheimerbach), rechter Zufluss des zuvot Kaltenbach genannten Wuenheimerbachs (zum Fridolinsbach) westlich von Wuenheim, Département Haut-Rhin, Frankreich

Ort:
 Gutenbach (Gemeinde Yspertal), Ortsteil der Marktgemeinde Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Guttenbach
 Gütenbach